Londoner Hof ist der Name folgender Gebäude:

 Londoner Hof (Aachen)
 Londoner Hof (Kempten)